Энд ( — конец):
 «иннинг» — период матча по кёрлингу или бейсболу;
 «серия» — количество стрел, выпускаемое стрелком из лука за один подход (обычно три или шесть).

См. также 
 Уикенд
 Хеппи-энд